Пајн Гроув има више значења:
 Пајн Гроув (Вашингтон)
 Пајн Гроув (Калифорнија)
 Пајн Гроув (Орегон)
 Пајн Гроув (Западна Вирџинија)
 Пајн Гроув (Пенсилванија)